Selezione negativa nella selezione artificiale
 Selezione negativa nella selezione naturale